Het WTA-tennistoernooi van Brussel (officieel de Brussels Open) van 2012 vond plaats van 21 tot en met 26 mei 2012 in Brussel. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel – Titelhoudster Caroline Wozniacki was haar titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Roemeense Simona Halep in twee sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Brussel op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de derde van dit jaar. De Belgische Alison Van Uytvanck, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, bereikte de derde ronde waar ze werd uitgeschakeld door de latere winnares. Andere Belgische speelsters waren Yanina Wickmayer (zij bereikte de tweede ronde) en Tamaryn Hendler (eerste ronde). De Nederlandse Arantxa Rus, die zich via de voorronden voor het hoofdtoernooi had kunnen kwalificeren, bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel – Titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Galina Voskobojeva waren hun titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd werd gevormd door Květa Peschke en Katarina Srebotnik – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde. Het als vierde geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Alicja Rosolska en Zheng Jie in twee sets. Mattek-Sands en Mirza wonnen voor het eerst samen een toernooi. Sania Mirza had al dertien eerdere titels; Bethanie Mattek-Sands negen. De Belgische Alison Van Uytvanck speelde samen met Jelena Bovina uit Rusland; zij bereikten de tweede ronde waar zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Brussel 2012
Brussel